Брюлло́в — фамилия, женская форма Брюлло́ва.

Известные носители 
 Брюллов, Александр Павлович (1798—1877) — русский архитектор и художник.
 Брюллов, Карл Павлович (1799—1852) — русский художник.
 Брюллов, Николай Фёдорович (1826—1885) — русский архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 
 Брюллов, Фёдор Павлович (1793—1869) — русский художник, живописец и график.

Брюллова 
 Брюллова, Софья Константиновна (1851—1877) — русская писательница. 
 Брюллова-Шаскольская, Надежда Владимировна (1889—1937) — деятель партии эсеров, этнограф, востоковед, литератор.